gang (bouw): ruimte in een gebouw (doorloop, overloop)
 vergelijkbare ruimte op een andere plek, bijvoorbeeld:
 onderaardse gang
 gang (steeg)
brandgang
 graafgang: door een dier gegraven gang onder de grond of onder de zeebodem
 gang (scheepsbouw): een van de planken waarmee de huid van een houten schip is opgebouwd
 gang (geologie), opvulling van een spleet (fissuur) in een gesteente met mineralen of andere gesteenten
 gang (maaltijd) als onderdeel van een diner
 gang (dieren), manier van beweging:
 menselijke voortbeweging
 paardengang
 opeenvolging van gebeurtenissen
 bende (misdaad): een groep misdadigers, een bende
 jaargang (van een tijdschrift)